Trinta — em numeração romana
 Pornografia — referência à pornografia
 Trissomia X — ou 47, XXX, desordem cromossómica rara causada pela presença de três cromossomas X ou invés de dois
 xXx — filme de ação norte-americano de 2002
 xXx: State of the Union — filme de ação norte-americano de 2005, sequela de xXx
 XXX (álbum) — álbum da banda norte-americana ZZ Top
 .xxx — domínio de internet
 XXX Corpo de Exército (Alemanha) — corpo de exército da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial
XXXTentacion — cantor americano

0030
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música